Maestro (italienisch und spanisch für „Meister, Lehrer“) steht für:

 Maestro (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Maestro (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Maestro (Serie), Musik-Sendung auf Arte
 Maestro (GIS), Programm zur Administration von MapGuide Open Source oder Autodesk MapGuide Server
 Maestro, in der Musik für Dirigent
 Maestro, Gegner von Hulk, siehe Hulk (Comic) #Feinde

Filme:
 Maestro (1988), belgischer Film von Gérard Corbiau
 Maestro (2005), ungarischer animierter Kurzfilm von Géza M. Tóth
 Maestro (2014), französischer Film von Léa Fazer
 Maestro (2023), US-amerikanischer Film von Bradley Cooper
 Maestro (Fernsehserie), griechische Fernsehserie (2022)

Musiker:
 Maestro (kanadischer Rapper) (Wesley Williams; * 1968), kanadischer Rapper, Musikproduzent, Schauspieler und Autor
 Maestro (deutscher Rapper) (Attila Kutbay; * 1991), deutscher Rapper
 Maestro (Schweizer Rapper) (Marco Imbimbo; * 1997), Schweizer Musikkünstler

Sonstiges:
 Maestro I, Produktionsumgebung für Software
 Maestro-Karte, Debitkartendienst
 Austin Maestro, britisches PKW-Modell

Siehe auch:
 El Maestro
 Maestri